Forssman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), joueur australien de football australien
 (1868-1947), pathologiste et bactériologiste suédois
 (1882-1919), gymnaste olympique suédois

Voir aussi
Syndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann, rare maladie génétique
Werner Forssmann (1904-1979), médecin et prix Nobel allemand

Homonymie de patronyme